Кетчер

 Кетчер () — игрок в бейсболе.
 Кетчер — река в России, протекает в Юрлинском районе Пермского края.

 Кетчер, Николай Христофорович (1809—1886) — русский переводчик.
 Кетчер, Яков Яковлевич (1810—1880) — российский государственный деятель, тайный советник.
 Кетчер, Яков Яковлевич (1891 — после 1942) — архитектор.